Курганная культура:

 Курганная культура — группа археологических культур, распространившихся из Евразийской степи в энеолите — раннем бронзовом веке  
 Курганная гипотеза — гипотеза М. Гимбутас о происхождении индоевропейских народов
 Культура курганных погребений (англ. — Tumulus culture, «тумулусная культура») — археологическая культура поздней бронзы в Центральной Европе
 Культура курганных погребений — археологическая культура эпохи раннего железа на территории Японии в 4—6 вв. н. э.
 Строители курганов — комплекс археологических культур на территории США

Примечания 

Археологические культуры
Доисторическая Европа